Соната для фортепиано № 1 ре минор, ор. 28 — фортепианная соната русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, работа над которой велась в первой половине 1907 года. Благодаря автографу композитора на нотах сочинения известна точная дата её окончания — 14 мая 1907 года.

Программа сонаты основана на персонажах и сюжете трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст». Она не была обнародована композитором, но про её содержание известно из нескольких источников.

Строение 
Соната написана в трёх частях:

 Allegro moderato
 Lento
 Allegro molto

Время исполнения около 35 минут. Написана в классической сонатной форме с быстрыми первой и третьей частями и медленной второй частью. Является первым произведением в музыкальной трилогии, при этом менее оценена, чем следующая соната для фортепиано № 2, написанная пять лет спустя.

Программа 
К. И. Игумнов, первый исполнитель сонаты, рассказывал, что в 1908 году Рахманинов лично говорил ему о программе сочинения. Комментируя письма композитора Игумнов передал её содержание, которое основывается на сюжете трагедии «Фауст» Гёте:

при сочинении сонаты он имел в виду гетевского Фауста и что 1-я часть соответствует Фаусту, 2-я — Гретхен, 3-я — полет на Брокен и Мефистофель.

Широкого обнародования этой программы композитор не осуществил, но про соотношение сонаты с произведением Гёте известно и из других источников. Так, , рассказывая о ходе работы над сонатой, Рахманинов в письме к своему другу Н. С. Морозову заметил, что она основывается на определённой «руководящей идее» (программе). По его словам, сочиняя он имел в виду «три контрастирующих типа из одного мирового литературного произведения». По наблюдению биографа композитора Б. С. Никитина:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 Соната № 1 на сайте «Сенар» — ноты
 Рахманинов С. В. Письмо Б. В. Асафьеву от 13 апреля 1917 года. Из кн.: Асафьев Б. В. Воспоминания о Рахманинове

Музыкальные произведения 1907 года
Сонаты 1900-х годов
Сонаты Сергея Рахманинова
Рахманинов